Se mig nu kan være:

 Se mig nu (sang) – en sang af Gulddreng fra 2016.
 Se mig nu (film) - en dansk film fra 2001.